Princezna může odkazovat na vícero věcí:

 ženská obdoba titulu princ
 Princezna Diana – běžně používané označení pro Dianu Frances Spencerovou

umění
 Princezna Pampeliška – divadelní hra Jaroslava Kvapila
 Princezna ze mlejna – český film
 Princezna se zlatou hvězdou – český film
 Deník princezny – americký film
 Princezna husopaska – německý film
 Princezna Mononoke – japonský animovaný film
 Pyšná princezna – český film
 Šíleně smutná princezna – český film
 Princezna Fantaghirò – série italských televizních filmů
 Zlatá princezna – český televizní film
 Princezna a bojovník – německý film
 Princezna nevěsta – americký film

Související články
Princ (rozcestník)

Externí odkazy